Drag Reduction System, dispositiu dels cotxes de Fórmula 1
 DRS Technologies, companyia armamentística estatunidenca propietat de Finmeccanica
 SF DRS (del nom en alemany Schweizer Fernsehen - Deutsche und Rätoromanische Schweiz), televisió pública suïssa
 Département du Renseignement et de la Sécurité, servei estatal d'intel·ligència d'Algèria